Siebenhüner ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Siebenhüner ist ein (scherzhafter indirekter) Berufsname für einen Geflügelzüchter.

Namensträger 
 Bernd Siebenhüner (* 1969), deutscher Volkswirtschaftler und Politologe
 Herbert Siebenhüner (1908–1996), deutscher Kunsthistoriker
 Kim Siebenhüner (* 1971), deutsche Historikerin
 Thomas Siebenhüner (* 1952), deutscher Politiker (CDU, REP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname